Erschöpfungssyndrom kann bedeuten

 einen Zustand totaler körperlicher, geistiger und/oder psycho-sozialer Erschöpfung, siehe Burn-out
 eine bleierne Müdigkeit als Begleitsymptom vieler chronischer Erkrankungen, siehe Fatigue
 eine chronische neurologische Erkrankung, die u. a. mit schneller Erschöpfbarkeit einhergeht, siehe Chronisches Erschöpfungssyndrom (CES).